Па́вел И́горевич Кудряшо́в () — российский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Павел Кудряшов — воспитанник футбольного клуба «Томь», в центр подготовки футболистов которого попал в 7 лет. Первый тренер — Николай Николаевич Рудаков. В 15 лет перебрался в школу московского «Динамо», где провёл полтора года, после чего вернулся в «Томь». В сезоне 2013/14 выступал за молодёжный состав томского клуба.

На сезон 2014/15 был заявлен за фарм-клуб «Томи» — «Томь-2». В 21 матче за команду в этом сезоне он отметился пятью забитыми голами. Кроме того, 22 ноября 2014 года в матче первенства ФНЛ против «СКА-Энергии» дебютировал в основном составе «Томи», выйдя на замену в концовке игры.

Сезон 2015/16 вновь провёл в «Томи-2», где отметился четырьмя голами в 20 матчах.

Сезон 2016/17 начал уже в основной команде «Томи». Дебют игрока в Премьер-лиге состоялся 7 августа 2016 года, когда Кудряшов вышел на замену Артёму Попову в гостевом матче «Томи» против «Локомотива» (2:2). 21 сентября 2016 года футболист впервые вышел в стартовом составе команды в матче Кубка России против «Сибири».

16 февраля 2017 года подписал контракт с «Крыльями Советов». Дебютировал в составе самарского клуба 5 марта 2017 года в матче с московским «Локомотивом».

В июле 2017 года вернулся в «Томь» на правах аренды. В мае 2018 года был заявлен за молодежный состав томичей. В первом же матче 25 мая 2018 года оформил хет-трик в ворота футбольного клуба «СДЮСШОР-Кемерово». В июле 2018 года заключил полноценный контракт с томским клубом на 2 года. В ноябре 2018 года свой первый гол в футбольной национальной лиге забил в ворота футбольного клуба «Нижний Новгород».

Статистика выступлений

Клубная

Достижения

Командные 
  «Томь»
 Бронзовый призёр первенства ФНЛ : 2018/2019

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Томь-2»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Новосибирск»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Лори»